Toponímia:
 Ca n'Argemí, habitatge al municipi de Gallifa (Vallès Occidental) 
 Ca l'Argemí (Terrassa), edifici d'habitatges al carrer Major al centre de la ciutat de Terrassa 
 Biografies:
Aureli Argemí i Roca (Sabadell, 1936), fundador i president emèrit del Centre Internacional Escarré
 Elena Argemí i Morral (Bigues i Riells, 1959), mestra i alcaldessa de Bigues i Riells (2007 -2009)
 Francesc Argemí i Anglada, jove de Terrassa que fou empresonat al Centre Penitenciari de Can Brians 
 Francesc d'Assís Argemí i Casamada (Badalona, 1822-Vinaròs, 1887), músic, compositor i mestre de capella
 Joan Argemí i Fontanet (Sabadell, 1917 - 2009), pediatre i polític sabadellenc 
 Jordi Argemí i Vidal (Barcelona, 1936- 2016), activista antifranquista i independentista català 
 Josep Argemí i Campreciós (1881 - Esplugues de Llobregat, 1951), batlle d'Esplugues durant el període de la Restauració
 Josep Argemí i Rocabert (Sabadell, 1911 - 1974), futbolista català de la dècada de 1930 
 Lluís Argemí i de Martí (1873-1950), advocat i polític tradicionalista, president de la Diputació de Barcelona i vicepresident de la Mancomunitat catalana
 Roser Argemí d'Abadal (Barcelona, 1946), professora, escriptora i col·laboradora del moviment veïnal barceloní